Белау:

 Белау (Плён) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Белау (Лауэнбург) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Белау — прежнее название государства Палау и народа Палау. 
 
Фамилия: 

 Елена Белау (1859—1940) — немецкая писательница.
 Белау, Иоганн (в ряде источников Белуа или Иван Белоусов; 1601—1668) — немецкий врач, доктор медицины.
 Ян Белау (1912—1944) — польский военнослужащий.
 Белау, Виталий Юрьевич (род. 1981) — российский актёр театра и кино.